Le Drapeau de Portugalete est le prix d'une régate qui fait partie actuellement de la Ligue ARC (catégorie 2) et qui est organisé par le Club d'aviron San Nicolas.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 Résultats de l'édition 2009

Ligue San Miguel
Compétition fondée en 1982